Příjmení Crocker nese více různých osobností:

 Harry Crocker (1893–1958) – americký novinář a příležitostný filmový herec
 Henry Radcliffe Crocker (1846–1909) – britský lékař a dermatolog
 Ian Crocker (* 1982) – americký plavec

Externí odkazy